Finsterer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Finsterer (1908–1996), deutscher Grafiker
 Hans Finsterer (1877–1955), österreichischer Chirurg
 Rudolf Finsterer (* 1951), deutscher Rugby-Union-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Finster